

Letteratura 
 Ortodossia – saggio filosofico di Gilbert Keith Chesterton.

Musica 
 Ortodossia – singolo del gruppo musicale italiano CCCP Fedeli alla linea.
 Ortodossia II – EP del gruppo musicale italiano CCCP Fedeli alla linea.

Psicologia 
 Ortodossia

Religione 
 Ortodossia – stretta conformità a una determinata religione o chiesa.
 Chiesa ortodossa
 Chiese ortodosse orientali
 Domenica dell'ortodossia – festività della Chiesa ortodossa orientale
 Ebraismo ortodosso